María Jesús Pallicer Rotger. Nacida el 01/01/1978 en Ferreríes, Menorca

Padres: Tomeu Pallicer Alles y Rita Rotger Marqués

Hermanos: Sita y Pedro

Cónyuge: Àngel Vergara Moya 25/09/1999

Biografía 

María Pallicer (Marieta) es una atleta Menorquina que empezó su andadura atlética allá por el año 1989, siendo ganadora de diversas pruebas a nivel escolar tanto de pista como de Cross.

Está Casada con Àngel Vergara Moya, que ejerce además como su entrenador

Después de un parón deportivo de 12 años  por diversas razones siendo algunas de ellas los estudios y la vida laboral volvió para instalarse en la elite española Máster.

Estudios 
!º,2º,3º y 4º de ESO

Bachillerato de Arte

Selectividad

Técnico Superior de Administración y Finanzas

Diversos cursillos y Máster en Banca

Trabajo 
Para pagarse los estudios su primer trabajo fue en un horno de pan y pastelería, más adelante trabajo también de dependienta en una tienda de Souvenírs, después de finalizar los estudios hizo las prácticas en diversos bancos y al final consiguió trabajo en Sa Nostra, que luego fue absorbida por BMN que también fue absorbido por Bankia y por último por CaixaBank que es donde trabaja en la actualidad (2022)

Primeros pasos 
Empezó como casi todos en las competiciones escolar, siendo lo más destacado en esa primera fase de su trayectoria aparte de diversos Campeonatos de Baleares en Pista Como Cross fue la Medalla de Bronce en el Campeonato de España en la prueba de 1500ml en categoría Júnior (sub 18).

Historial Deportivo 
En 2016 en categoría Sub. 18 en el Campeonato de España de Pista de Invierno después de tener que retirarse de la prueba de 3000ml por dolores estomacales se presentó en la salida del 1500ml apenas 15 minutos después y en un agónico final consiguió la medalla de bronce .

En 2018 en el Campeonato de España Absoluto de Media Maratón por Clubs consiguió el primer escalón del pódium entrando primera del equipo, formado por ella misma por Rosa Córdoba y María José Medina. Homenaje Ayuntamiento de Ferrerías.

Igualmente en la misma carrera se celebraba el Campeonato Máster, quedando segunda de su categoría y consiguiendo la medalla de plata.  

En 2021:

Fue campeona de Baleares de 10 km en ruta con una marca de 35’ 37”

En la actualidad (2022) en categoría Máster 40 se ha proclamado la primera Campeona de España en 5k ruta celebrado en Pinto (Madrid) siendo además Récord del Campeonato de España. También Medalla de Bronce en el Campeonato de España de Pista de verano en la prueba de 10.000ml. Siendo también campeona de Baleares de 10k en ruta, y  siendo Récord de Baleares Máster y Absoluto y Máster Menorquín.

En el año 2022 también se alzó con la victoria y el campeonato Balear absoluto de 5k en Ibiza y10k en Montuiri,siendo Récord de Menorca absoluto y Máster y Máster Balear con 34' 55"

Año 2023: 

29/01/2023 Ibiza 10k. Doble Récord de España Máster F45 en las pruebas de 10k (35' 19") y 5k (17' 25")  Ruta, los dos récords fueron conseguidos en la prueba de 10k siendo también homologado el paso por el 5k.

26/03/2023 Nuevo Récord de España de 5k ruta, dejándolo esta vez en 17' 10", además proclamándose nuevamente Campeona de Baleares Absoluta y Máster F45

Clubs 
1989 a 1991 Atletismo Ferrerías

1992 a 1995 Atletismo Palma de Mallorca

1996 a 2000 Atletismo Pollensa

2001 a 2003 Independiente

2004 a 2015 Parón deportivo

2016 a 2017 Atletismo Ferrerías

2018 a 2020 CA Montuiri

2021 a 2023 Independiente

Récords

Récords Personales

Récords por Categorías

Infantil

Cadete

Júnior

Promesa

Máster 35

Máster 40

Máster 45